Вјежњице могу бити:

 Вјежњице (Јихлава), насељено мјесто у округу Јихлава, крај Височина, Чешка Република
 Вјежњице (Хавличкув Брод), насељено мјесто у округу Хавличкув Брод, крај Височина, Чешка Република